Misselhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Catrin Misselhorn (* 1970), deutsche Philosophin  
 Manfred Misselhorn (* 1938), deutscher Ruderer
 Maria Dehn-Misselhorn (1908–1980), deutsche Kunstmalerin und Graphikerin